Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2006 () проходил с 11 по 19 марта 2006 в городе Чонджу (Южная Корея) одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (15-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии, победившая в матче за 3-е место сборную Китая.

В женском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная России, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная Дании, победившая в матче за 3-е место сборную Швейцарии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 В 2007 году выбывают в Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2007.

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
 Проходят в тай-брейк () за 7-е место (проигравший в 2007 выбывает в Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2007).

Тай-брейки 
За 3-е место:

За 4-е место:

За 7-е место:

Плей-офф

Итоговая классификация 

 В 2007 году выбывают в Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2007.

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Республике Корея в 2006 году
Международные соревнования по кёрлингу в Республике Корея